Daniel Fernandez ou Daniel Fernández peuvent faire référence à :
 Daniel Fernandez (1970-), guitariste et chanteur français.
 Daniel Fernandez (1980-), joueur de rink hockey argentin.
 Daniel Fernández (1973-), judoka français.
 Dani(el) Fernández Artola (1983-), footballeur espagnol.
 Daniel Fernández (1985-), judoka belge.
  (2001-), handballeur espagnol.